Такмичење у дисциплини трчања на 5.000 метара за жене на јубиларном 10. Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржана је 10. и 13. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Паризу 2003. одбранила је Тирунеш Дибаба из Етиопије.

Земље учеснице 
У такмичењу је учествовало 30 такмичарки из 23 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (4)
 (1)
 (1)

 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1) 

 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 5.000 метара пре почетка светског првенства 6. августа 2005. године:

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбржих атлетичарки у 2005. години на 5.000 метара, пре почетка светског првенства (6. августа 2005) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +1

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 10. августа 2005. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. По 4 најбољих атлетичарки из сваке групе обезбеђује директну квалификацију у финале (КВ) и 7 такмичарки са најбољим временом из обе групе (кв) - укупно 15 атлетичарки у финалу.,

Почетак такмичења: група 1 у 21:15, група 2 у 21:37 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 14. августа 2005. године у 20:10 по локалном времену.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2005. на сајту WA
 Резултати трке на 5.000 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Трка на 5.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном